Voulez-Vous:

 Voulez-Vous — шестой студийный альбом шведской поп-группы ABBA.
 Voulez-Vous — песня в стиле диско шведской поп-группы ABBA.